Östen ist der Name von 

folgenden geographischer Objekte:
 Östen (Gemeinde Umhausen), Ortschaft der Gemeinde Umhausen, Tirol
Seen:
 Östen (Västergötland) in Västra Götalands län
 Östen (Värmland) in Värmlands län

dem schwedischen Sagenkönig
 Östen (Sagenkönig) auch Eystein Adilson

Siehe auch:
 Øystein
 Oesten